Frank Hadow (1855-1946), planteur de thé et joueur de tennis britannique
 Grace Eleanor Hadow (1875-1940), principale de collège britannique